King William Street  peut faire référence à :
King William Street (Adélaïde) - le boulevard central d'Adélaïde (Australie)
King William Street (Hamilton, Ontario) - une rue dans le centre de Hamilton
King William Street (Londres) - une rue à Londres
King William Street (métro de Londres) - une ancienne station du métro de Londres située dans la rue éponyme.

Voir aussi 
King William Road (Adélaïde), est la continuation de King William Street à travers les parcs et les faubourgs d'Adélaïde.

King William